Нагара может означать:
 Нагара — река в Японии на острове Хонсю.
 Нагара — посёлок в Японии.
 Нагара — тип лёгких крейсеров японского императорского флота.
 Нагара — ударный музыкальный инструмент в виде двустороннего барабана.
 Нагара, или гоша нагара, — ударный инструмент в виде парных литавр.